Jersey (eiland), een van de kanaaleilanden
Jersey (runderras), een runderras
jersey (stof), een bepaalde stofsoort

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Jersey (Georgia)
Jersey City, New Jersey
Jersey Shore, Pennsylvania
Jersey Village, Texas
Jerseytown, Pennsylvania
Jerseyville, Illinois